Marone steht für:
 die essbaren Früchte der weiter gezüchteten Sorten der normalen Edelkastanie
 einen Röhrenpilz, siehe Maronenröhrling

 Marone (Lombardei), eine Gemeinde in der Lombardei, Italien

Siehe auch:

Maron
Marrone
Maronne
Maroni
Maroons